Polianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Publius Petronius Polianus († nach 249), römischer Statthalter
 Quintus Aelius Rufinus Polianus, römischer Offizier der Kaiserzeit